Kabinet-Tsipras (I), het kabinet van Griekenland tussen 27 januari en 28 augustus 2015
Kabinet-Tsipras (II), het kabinet van Griekenland tussen 23 september 2015 en 8 juli 2019